Pajonkowski ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Pajonkowski (* 1964), französischer Eishockeyspieler
 Yvonne Pajonkowski (* 1983), deutsche Schauspielerin